Jarro - um tipo de vaso alto, usualmente com asa e bico,

Plantas
Jarrinha
Jarro - planta da família das aráceas.
Jarro-de-itália - a Arum italicum

Localidades

Jarra Central

Desambiguação